In Indonesië:
Kuta (Badung), een plaats in het zuiden van het Indonesische eiland Bali
Kuta (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Badung op het Indonesische eiland Bali
Kuta (Bantarbolang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de Indonesische provincie Midden-Java
Kuta (Belik), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de Indonesische provincie Midden-Java,
Kuta (Lombok), een kustplaats in Indonesië, gelegen in het zuiden op het Indonesische eiland Lombok
Kuta (Megamendung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de Indonesische provincie West-Java
Kuta (Trienggadeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie Jaya in de Indonesische provincie Atjeh

Verder:
Kuta (Foča), plaats in de Bosnische gemeente Foča
Kuta (Kalinovik), plaats in de Bosnische gemeente Kalinovik)
Kuta (Montenegro), plaats in Montenegro
Kuta (Togo), stad in Togo